Ками́нский (Ками́нская) — западнославянская форма фамилии Каменский, распространённая на территории бывшей Речи Посполитой.

Известные носители

Каминский 
 
 
 Каминский, Андрей Варфоломеевич (1873—1957) — галицкий политический деятель, публицист.
 Каминский, Антон Антонович (1862—1936) — советский почвовед, ученый-климатолог, метеоролог.
 Каминский, Артём Марксович (род. 1965) — киноактёр.
 Каминский, Бронислав Владиславович (1899—1944) — русский коллаборационист, бригадефюрер СС.
 Каминский, Василий Яковлевич (1899 — после 1941) — советский историк, архивист.
 
 Каминский, Вильгельм Фридрихович (1897—1962) — советский военный деятель, начальник Центрального аэродрома им. Фрунзе.
 Каминский, Витольд Болеславович (1859—1931) — украинский врач-гидропат (гидротерапевт) польского происхождения.

 Каминский, Вячеслав Сергеевич (род. 1988) — белорусский футболист.
 Каминский, Генрих (1886—1946) — немецкий композитор.
 
 Каминский, Горимир Горимирович (более известен под фамилией Чёрный; 1923—2012) — советский учёный-механик, специалист в области газовой динамики и аэродинамики.
 Каминский, Григорий Наумович (1895—1938) — нарком здравоохранения СССР в 1936—1937 гг.
 Каминский, Давид (более известен под фамилией Ками; ум. 1943) — советский разведчик.
 Каминский, Давид Наумович (1902—1974) — советский горный инженер, лауреат Сталинской премии.
 
 Каминский Дэвид Дэниел (1911—1987), более известный под псевдонимом Дэнни Кей — американский актёр, певец и комик.
 Каминский, Евгений Юрьевич (род. 1957) — русский прозаик, поэт и переводчик.
 
 Каминский, Игорь Александрович (род. 1983) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Каминский, Иов (?—после 1849) — русский военный полковой священник Тобольского пехотного полка.
 Каминский, Иосиф Степанович (1818—1898) — русский архитектор.
 Каминский, Лев Семёнович (1889—1962) — русский и советский эпидемиолог и статистик.
 Каминский, Леонид Давыдович (1930—2005) — русский писатель, художник, журналист, актёр.
 Каминьский, Марек (род. 1964) — польский путешественник, полярник.
 Каминский, Матвей (1734—1821) — польский композитор.
 Каминский, Михаил Николаевич (1905—1982) — советский лётчик-испытатель и полярный лётчик, писатель.
 Каминский, Николай Игнатьевич (1906—1983) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Каминский, Павел Юлианович (1902—1922) — участник борьбы за утверждение Советской власти в Ивановской области.
 Каминский, Пётр Григорьевич (1919—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Каминский, Ромуальд (род. 1955) — польский епископ римско-католической церкви.
 Каминский, Семён (род. 1954) — русский прозаик, издатель.
 Каминский, Семён Давидович (1861—1939) — русский и советский офтальмолог.
 
 Каминский, Феликс Витольдович (род. 1938) — советский, российский и канадский геолог.
 Каминский, Феодосий Тимофеевич (1888—1978) — российский и украинский археолог, краевед.
 Каминский, Фёдор Иванович (1845—1891) — русский археолог.
 
 
 Каминский, Януш (род. 1959) — польский кинооператор и режиссёр.

Составные фамилии 
 Гальперин-Каминский, Илья Даниилович (1858—1936) — переводчик русской и французской литературы.
 Соколов-Каминский, Аркадий Андреевич (род. 1937) — советский балетовед, театральный критик, педагог, кандидат искусствоведения, доцент.



Другое 
 Каминский — село (бывший посёлок городского типа) в Родниковском районе Ивановской области России.
 Каминский — железнодорожная станция на линии Москва — Иваново — Кинешма в 2 километрах от села.

См. также 
 Каминские — польские дворянские роды.